Бруй — фамилия и топоним. Известные носители:

 Бруй, Вильям Петрович — художник.
 Бруй, Фёдор Филиппович — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Бруй — регион Швейцарии, расположенный в кантонах Во и Фрибур.